Shortcut (englisch für Abkürzung, Verknüpfung) steht für:
 englischsprachige Bezeichnung für Tastenkombinationen auf einer Computertastatur

Sonstiges:
 Shortcut Col, Gebirgspass im Grahamland, Antarktika
 Shortcut Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis